Guzowska ist der Familienname folgender Personen:

 Iwona Guzowska (* 1974), polnische Kickboxerin und Politikerin
 Paulina Guzowska (* 2000), polnische Leichtathletin